Partenio II di Alessandria – patriarca greco-ortodosso di Alessandria
Partenio II di Costantinopoli – patriarca ecumenico